

Sigle 
 Centro commerciale
 Capacità di campo
 Centimetro cubo
 Capitano di Corvetta – grado degli Ufficiali Superiori della Marina Militare
 Change Channel – nell'MMORPG Maple Story
 Coalición Cívica – partito politico argentino
 Codice Civile
 Codice civile italiano del 1942
 Comitato centrale – organo di un partito politico
 Common Criteria – standard (ISO/IEC 15408) per la sicurezza informatica
 Corrente continua
 Carabinieri
 Corpo Consolare
 Coupé-cabriolet
 Creative Commons
 Crowd Control – nell'MMOWarcraft
 Suite

Codici 
 CC – codice vettore IATA di Air Atlanta Icelandic e Macair Airlines
 CC – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Cocos e Keeling
 CC – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Cáceres (Spagna)
 CC – codice ISO 3166-2:MU di Cargados Carajos Shoals (Mauritius)

Etichettatura tessile
 CC – sigla della denominazione della fibra di cocus nucifera

Musica 
 CC – singolo della Dark Polo Gang del 2016

Informatica 
 .cc – dominio di primo livello delle Isole Cocos
 cc – compilatore del linguaggio di programmazione C
 cc – copia conoscenza nei messaggi di posta elettronica

Chimica 
 CC –

Altro 
 Volkswagen CC, autovettura
 cc – in paloegrafia, codicologia, filologia, abbreviazione di "carte", cioè doppie pagine (recto e verso) di un codice 
 CC – nel violino, la parte più stretta della cassa
 CC – duecento nel sistema di numerazione romano
 CC – sigla dello studio legale Clifford Chance
 CC (o CCO) – abbreviazione di copia conforme all'originale
 C/C – abbreviazione di conto corrente
 cc – talvolta impropriamente usata come abbreviazione per centimetro cubo; il simbolo corretto è cm³, o mL (millilitro)
 cc – nei motori si intende la cilindrata (abbreviazione di centimetro cubo, che è l'unità di misura solitamente usata per misurarla)
 CC in ferrovia indica la lavorazione di "cambio carrelli" per le locomotive
 C.C. (o CC) – Comune Catastale. Entità territoriale catastale in vigore unicamente nelle zone italiane coperte dal catasto asburgico (Trentino-Alto Adige/Südtirol) e alcune zone del Friuli-Venezia Giulia, dove in quest’ultima viene denominato Comune Censuario.
 C.C. (pronuncia C-Two) – personaggio della serie anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion e di opere derivate. Nel finale del manga spin-off Code Geass: Nightmare of Nunnally, Lelouch eredita il nome "C.C."
 CC – Call Center (utilizzato nei forum inerenti linee telefoniche e adsl)
 CC Caesar Clown – personaggio di One Piece nella saga di Punk Hazard
 CC – classe di rating.
C/C – Cessionario/Committente nella documentazione dell'Agenzia delle entrate

Pagine correlate 
 C (disambigua)
 Ccc

Altri progetti